Бордалу Пиньейру () — португальская фамилия. Известные носители:

 Бордалу Пиньейру, Колумбану (1857—1929) — португальский художник.
 Бордалу Пиньейру, Рафаэль (1846—1905) — португальский художник.